Breitenheide ist ein deutscher Ortsname:
 Breitenheide (Lage), Ortschaft in der Stadt Lage (Lippe), Kreis Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Breitenheide, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Szeroki Bór im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Breite Heide